Emergency (emergencia en inglés) puede referirse a:

 Emergency, ONG italiana que principalmente se ocupa de ayudar a civiles víctimas de minas;
 "Emergency", canción del grupo Paramore;
 Emergency Records, una discográfica;
 Emergency, una saga de videojuegos.